Midland League 1959–60 var den 61. og sidste sæson af den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 17 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Peterborough United FC, som dermed vandt ligaen for femte gang i træk.

Efter sæsonen forlod 11 af de 17 hold ligaen, og den blev derefter nedlagt på grund af mangel på hold. I 1961 oprettedes Midland Counties League, som af nogle ansås for en fortsættelse af Midland Leauge, måske fordi de seks tilbageværende hold i Midland League fortsatte med at spille i Midland Counties League.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League 1959/60

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Fodbold i 1959
Fodbold i 1960